I Mjeda (in italiano: Miedia) sono un'antica e nobile casata di origini albanese.

Storia 
La tradizione della famiglia Mjeda afferma che erano discesi dalla casa principesca di Dukagjini, che governò l'Albania settentrionale nel XIV e XV secolo. I Dukagjini discesero dal duca Gin Tanusio (Dux Ginius Tanuschus), menzionato per la prima volta nel 1281, mentre le cronache ottomane del XV secolo le menzionano come "principi di origine tedesca"..

 

Il capostipite della famiglia, Bianco (Bardhi), si stabilì a Scutari dal villaggio di Kryezi nella regione di Pukë. Prese il nome di Mjeda dal villaggio vicino a Scutari dove possedeva delle terre. Un ramo ormai estinto della famiglia è menzionato per la prima volta a Cosenza nel 1468, mentre un secondo ramo è stato menzionato per la prima volta a Scutari nel 1736. La famiglia è  oggi è divisa in due rami: Prizren e Scutari. Il ramo di Prizren (che portava il titolo di Effendi) divenne la principale famiglia cattolica della città e si dedicarono al commercio tra la penisola italiana, Costantinopoli e i Balcani.

Nel corso dei secoli, i membri della famiglia erano commercianti, proprietari terrieri, chierici e leader politici. Oggi, i membri della famiglia vivono principalmente in Albania e Croazia.

Membri illustri 
 Ndre Mjeda (1866-1937), intellettuale albanese, gesuita, filologo, poeta e deputato all'Assemblea nazionale dell'Albania. Era anche un delegato al congresso di Manastir
 Lukë Simon Mjeda (1867-1951), mercante e proprietario terriero che rappresentava Prizren nella Seconda Lega di Prizren (1943).
 Lazër Mjeda (1869-1935), Vescovo di Sapë (1900-1904), Arcivescovo di Skopje (1904-1909), Arcivescovo di Scutari (1921-1935).
 Kolë Mjeda (1885-1951), Sindaco di Scutari (1924-1925), vice presidente dell'Assemblea nazionale dell'Albania, prefetto di Dibër.
Luigj Pashko Mjeda (1890-1962), mercante e proprietario terriero, redattore del quotidiano "Ora e Maleve", capo dell'Agenzia delle Entrate del Comune di Scutari, e cofondatore della Società Teatrale Bogdani.
Jak Mjeda, presidente della società Filigran, che impiegava 153 orafi a Prizren.

Note 

Famiglie albanesi